Aboubacar Bangoura ist der Name folgender Personen:

* Aboubacar Bangoura (Schiedsrichter) (* 1977), guineischer Fußballschiedsrichter
 Aboubacar Bangoura (Fußballspieler) (* 1982), guineischer Fußballtorhüter
 Aboubacar Klé Bangoura (* 1994), guineischer Fußballspieler